Антоню́к — українське прізвище, походить від імені Антон.

Відомі носії 
 Антонюк Александру (* 1989) — молдовський футболіст.
 Анатолій Антонюк:
 Антонюк Анатолій Євдокимович (1934, Славута) — інженер-будівельник.
 Антонюк Анатолій Іванович (1952) — актор і режисер.
 Антонюк Андрій Данилович (1943—2013) —  народний художник України.
 Антонюк Антон Андрійович (1999—2022) — лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Антонюк Антон Микитович (1918–1974) — повний кавалер орденів Слави.
 Антонюк Афонсо (1935) — лікар-нейрохірург.
 Антонюк Валентина Геніївна (1954) — українська співачка, поетеса.
 Валерій Антонюк:
 Антонюк Валерій Юрійович (1979) — український композитор, піаніст, співак, поет.
 Антонюк Валерій Степанович (1969) — релігійний та громадський діяч, 3-й голова ВСЦ ЄХБ з 13 червня 2014 року.
 Антонюк Василь Іванович (1959) — художник.
 Антонюк Василь Михайлович (1955) — український політик, міський голова Дубна.
 Антонюк Віталій Олександрович (1973—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Володимир Антонюк:
 Антонюк Володимир Георгійович (1958) — колишній український футболіст.
 Антонюк Володимир Петрович (1979) — український футболіст, Заслужений майстер спорту України.
 Антонюк Григорій Гнатович (1921—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 1 класу.
 Антонюк Дмитро Анатолійович (* 1983) — доктор економічних наук, професор.
 Антонюк Данило Андрійович (нар. 1968) — український художник.
 Антонюк Денис Юрійович (1977) — голова Державної авіаційної служби України.
 Дмитро Антонюк:
 Антонюк Дмитро Вікторович (* 1976) — український журналіст і мандрівник.
 Антонюк Дмитро Григорович (* 1986) — український футболіст.
 Антонюк Євдокія Іванівна (1944, Чорнокозинці) — українська поетеса.
 Антонюк Зиновій Павлович (1933—2020) — публіцист, перекладач, правозахисник.
 Антонюк Іван Васильович (1923–1995) — майстер народної творчості, народний майстер (1985).
 Антонюк Іван Миколайович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Антонюк Ігор Броніславович (1984) — український волейболіст.
 Антонюк Ірина Петрівна (19 вересня 1986) — бандуристка, виконавець.
 Антонюк Леонід Опанасович (1950) — художник.
 Антонюк Лука Васильович (1947) — господарник. Заслужений працівник сільського господарства України.
 Антонюк Максим Михайлович (1991) — молдовський футболіст.
 Антонюк Ніна Іллівна (1956) — українська радянська спортсменка.
 Олександр Антонюк:
 Антонюк Олександр Анатолійович (1971, Кам'янець-Подільський) — український живописець
 Антонюк Олександр Андрійович (*1979) — колишній український футболіст.
 Антонюк Олександр Петрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антонюк Павло Дмитрович (1950) — інженер-будівельник.
 Антонюк Порфир Фролович (1909–1944) — сотник, організатор і керівник баз УПА.
 Антонюк  Роман Володимирович (6 березня 1970, м. Львів) — бандурист, співак.
 Антонюк Сергій Митрофанович (1940) — лікар-хірург, доктор медичних наук (1990), професор (1990).
 Антонюк Степан Васильович (1919–1982) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Тетяна Антонюк:
 Антонюк Тетяна (* 1995) — українська баскетболістка.
 Антонюк Тетяна Дмитрівна (* 1959) — українська історикиня.
 Антонюк Ярослав Васильович (1974—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Антонюки
 Антоненко
 Антонець
 Антонів
 Антонович
 Антоняк

Українські прізвища
Прізвища на -юк